Шон Марфи (; рођен 10. августа 1982, Харлоу, Енглеска) је професионални играч снукера.

Каријера

Успеси

Рангирана финала: 24 (10 победа, 14 пораза)

Референце

Спољашње везе 

 Профил на -{worldsnooker.com}-

Рођени 1982.
Енглески играчи снукера